Chiesa di San Simon a Vallada Agordina
 Chiesa di San Simone a Cagliari
 Chiesa di San Simone del Carmine a Perugia
 Chiesa di San Simone e dell'Immacolata Concezione a Livorno
 Chiesa di San Simone a Mantova